Bar Hadad, eller Ben Hadad, är namnet på flera arameiska kungar. 
 Bar Hadad I
 Bar Hadad II
 Bar Hadad III

Se även
 Araméerna
 Aram-Naharaim